Saint-Christol (Ardèche) – comune francese
 Saint-Christol (Hérault) – comune francese
 Saint-Christol (Vaucluse) – comune francese